

Patronyme 

 Alexandre Pesle (1963-), acteur, scénariste et animateur de radio français.
 Etienne Pesle (1924-1973 ?), disparu sous la dictature militaire d'Augusto Pinochet au Chili.

Toponyme 

 Bussy-la-Pesle, commune française du département de la Côte-d'Or.
 Bussy-la-Pesle, commune française du département de la Nièvre.